

Sigle 

FED est un sigle qui peut désigner :
 Fédération environnement durable ;
 Fonds européen pour le développement, le principal instrument de l'Union européenne pour l'aide aux pays ACP et aux pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne ;
 Field emission display, une technique de fabrication d'écran ;
 Fondation Éducation et Développement ;
 Force européenne démocrate, un parti centriste dirigé par Jean-Christophe Lagarde ;
 Groupe FED, un groupe français indépendant de recrutement spécialisé (Fed Business, Fed Finance, Fed Ingénierie, Fed Santé, Fed Supply, etc.) ;
 Fluide d'échappement diesel, (FED) (en anglais , DEF), aussi appelé AdBlue (marque déposée). Voir AUS 32.

Abréviation 

Fed est une abréviation qui peut désigner :
 Federal Reserve (en français, Réserve fédérale des États-Unis), la banque centrale des États-Unis.

Voir aussi 
 Fed Cup (où Fed est l'abréviation de Fédération), un tournoi mondial de tennis féminin.